Taça Piratini é o 1º Turno do Campeonato Gaúcho de Futebol, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. O  e o  possuem dois títulos cada. Nos Campeonatos Gaúchos de 2009 e 2010, o nome dado ao turno era Taça Fernando Carvalho, em alusão ao ex-presidente do . Em 2020 o turno voltou a ser disputado com o nome de Taça Coronel Ewaldo Poeta, nome do histórico dirigente do Farroupilha.

Lista de Campeões

Ver também 
 Campeonato Gaúcho de Futebol
 Taça Farroupilha

Competições de futebol do Rio Grande do Sul